Milicki Potok – potok, dopływ Baryczy
 Milicki Potok – potok, dopływ Popradu